Kisselbach ist ein geographischer Name:

 Kisselbach, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kisselbach (Aula), linker Zufluss der Aula bei Heddersdorf, Gemeinde Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Kisselbach (Neunkircher Rombach), rechter Zufluss des Neunkircher Rombachs (zur Blies) bei Wellesweiler, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Kisselbach (Rhein) oder Erbach oder Erbbach oder Eberbach, rechter Zufluss des Oberrheins bei Erbach, Stadt Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Kisselbach (Rimbach), linker Zufluss des Rimbachs (zur Queich) bei Lug, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Kisselbach ist eine  Orgelbaufirma aus Baunatal, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und ab den 1970er Jahren digitale Kirchen- und Amateurorgeln baut:
 G. Kisselbach, Orgelhaus

Siehe auch:
 Kieselbach
 Kiesselbach